Segusini – gli abitanti del comune italiano di Susa
Giuseppe Segusini – architetto e urbanista italiano